Les récepteurs non-NMDA laissent entrer des ions de sodium dans la cellule des neurones lorsqu'ils sont excités par le glutamate. Il existe d'autres types de récepteurs au glutamate, dont les récepteurs NMDA.

Notes et références 

Neurotransmetteur